Dearden est un patronyme porté notamment par :

 Basil Dearden (1911-1971), réalisateur, producteur et scénariste britannique ;
 James Dearden (né en 1949), réalisateur et scénariste britannique ; 
 John Francis Dearden (1907-1988), cardinal américain ;
 Venetia Dearden (née en 1975), photographe londonienne.

Voir aussi